Существуют одноимённые округа, см. Фултон (округ).

Округ Фултон () — округ штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2000 год составляло 55077 человек. Административный центр округа — город Джонстаун.

История 
Округ Фултон основан в 1838 году; назван в честь Роберта Фултона (1765–1815), создателя первого парохода. Источник образования округа Фултон: округ Монтгомери.

География 
Округ занимает площадь 1380.5 км2.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Фултон проживало 55077 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население увеличилось на 0%, до 55053 человек. Плотность населения составляла 39.9 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа штата Нью-Йорк